Schweizer steht für:

 Schweizer, Staatsbürger der Schweiz
 Schweizer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schweizer (Beruf), historische Bezeichnung für diverse Berufe
 Schweizer (Einheit), altes österreichisches Volumenmaß
 Schweizer Aircraft Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Schweizer (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schweizer, Band des Musikers Klaus-Peter Schweizer

Siehe auch:
 Die Schweizer
 schweizerisch
 Schweitzer
 Schwyzer